Der Fischer-Grand-Prix 1977 fand 24. bis 30. Oktober 1977 in Wien statt. Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Turnier war mit 50.000$ dotiert.

Im Einzel erreichte der polnische Titelverteidiger Wojciech Fibak das Finale, in welchem er dem topgesetzten US-Amerikaner Brian Gottfried in zwei Sätzen klar mit 1:6, 1:6 unterlag. Noch erfolgreicher waren die Vorjahressieger im Doppel: das südafrikanische Duo bestehend aus Bob Hewitt und Frew McMillan konnten ihren Titel erfolgreich verteidigen. Sie besiegten im Finale Fibak und seinen tschechoslowakischen Partner Jan Kodeš.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

Tennisturnier 1977
1977